Alexander Issatschenko ist der Name folgender Personen:

* Alexander Issatschenko (Sprachwissenschaftler) (1911–1978), österreichischer Sprachwissenschaftler russischer Abstammung
 Alexander Issatschenko (Biathlet) (* 1986), kasachischer Biathlet